Silla kan henvise til:
 Silla (koreansk stat) – kongedømme på den Koreanske Halvø (57 f.Kr. - 935)
 Forenede Silla (koreansk stat) – navn for Silla efter erobringen af Baekje og Goguryeo (668-935)
 Silla (Paikuse) - landsby ved Reiu-floden øst for Pärnu i Estland.
 Lucius Cornelius Sulla (kaldet Sulla, ca. 138 f.Kr. – ca. 78 f.Kr.) – romersk hærfører, consul og diktator
 Silla (opera) – opera seria af Georg Friedrich Händel om Lucius Cornelius Sulla
 Lucio Silla – opera seria af Wolfgang Amadeus Mozart om Lucius Cornelius Sulla